Guinevere Van Seenus
Guinevere van Seenus (15 de Setembro de 1977, Washington) é uma modelo norte-americana.

Guinevere van Seenus nasceu em Washington e cresceu em Santa Barbara (Califórnia).

A sua carreira de modelo começou fazendo trabalhos para catálogos e revistas de moda locais quando tinha apenas 15 anos. O seu sucesso chegou quando viajou mais tarde para a Europa.

- Em 1996 foi nomeada para "Modelo do Ano" no concurso "Vogue VH1 Fashion Awards".

- Guinevere ilustrou o calendário Pirelli de 2006.

Guinevere van Seenus foi colocada na 20ª posição na lista das 20 modelos-ícones, publicada pelo site norte-americano Models.com.

Ligações externas 

Modelos dos Estados Unidos